Název Príslopský potok má více vodních toků:

 Príslopský potok (přítok Jakubianky) – pravostranný přítok Jakubianky na Slovensku v okrese Stará Ľubovňa
 Príslopský potok (přítok Uličky) – pravostranný přítok Uličky na Slovensku v okrese Snina
 Príslopský potok (přítok Valaského potoka) – pravostranný přítok Valaského potoka na Slovensku v okrese Martin